Il doppio del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Carling Bassett e Elizabeth Smylie che hanno battuto in finale Mary Lou Daniels e Wendy White 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Leslie Allen /  Anne White (primo turno)
 Hana Mandlíková /  Elizabeth Minter (quarti di finale)

 Rosalyn Fairbank /  Eva Pfaff (primo turno)
 Carling Bassett /  Elizabeth Smylie (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1984